

Patronyme 

 Annette Dobson (née en 1945), biostatisticienne australienne ;
 Bridget et Jerome Dobson, couple de scénaristes américains, créateurs de la série télévisée Santa Barbara ;
 Bonnie Dobson (1940-), chanteuse, auteur-compositeur, interprète et guitariste folk ;
Crazy Mary Dobson (1993-), nom de ring de la catcheuse Sarah Bridges ;
 David Dobson (1962-), mathématicien américain ;
 Dobby Dobson (1942-2020), chanteur et producteur jamaïcain, auteur du succès Loving Pauper ;
 Fefe Dobson (1985-), chanteuse canadienne ;
 George Edward Dobson (1848-1895), zoologiste, photographe et chirurgien militaire irlandais ;
 Gordon Dobson (1889-1976), physicien et météorologue britannique ;
 James Dobson (1920-1987), acteur américain ;
 James Dobson (1936-) est un leader évangélique et un homme politique américain ;
 John Dobson (1915-2014), inventeur du télescope de Dobson ;
 John Dobson (1787-1865), architecte britannique ;
 Kevin Dobson (1943-2020), acteur américain ;
 Kim Dobson (1984-), coureuse de fond américaine ;
 Martin Dobson (1948-), footballeur international anglais ;
  (1942-2006), lanceur de baseball américain ;
 Peter Dobson (1964-), acteur américain ;
 Thomas Dobson (1751-1823), éditeur américain d'origine britannique.

Toponymes 

 Dobson (Caroline du Nord)
 Dobson (rivière de Nouvelle-Zélande)
 Dobson : une ville de l' Île du Sud de la Nouvelle-Zélande

Autres usages 
 Le Dobson est une unité de mesure utilisée pour mesurer l'épaisseur de la couche d'ozone.
 Télescope de Dobson est un télescope avec une monture azimutale.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais